Siervas del Niño Jesús puede hacer referencia a una de las siguientes congregaciones religiosas católicas femeninas:

Siervas del Niño Jesús, fundadas por Josip Stadler en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), en 1890;
Siervas del Niño Jesús de Venecia, fundadas por Elena Silvestri en Venecia (Italia), en 1884;
Siervas de la Santa Infancia de Jesús, también conocidas como franciscanas de Oberzell, fundadas por Antonie Werr en Oberzell (Alemania), en 1857;
Siervas del Santo Niño Jesús, fundadas por Magdalena Walker en Ikot Ekpene (Nigeria), en 1937.